Футбольний клуб «Оскіл» — колишній український футбольний клуб, який представляв місто Куп'янськ Харківської області. Існував у період з 1993 по 2002 роки.

Всі сезони в незалежній Україні

Відомі гравці 
  Василь Сачко

Див. також 
 Список футбольних команд України

Посилання 
 Статистика виступів клубу на КЛИСФ 

Футбольні клуби Харківської області
Спорт Куп'янська
Футбольні клуби, засновані 1993
Футбольні клуби, розформовані 2002
Неіснуючі футбольні клуби України
зникли в Україні 2002
2002 в українському спорті